Le nom George Douglas peut référer à :

Des comtes d'Angus :
 George Douglas (1378/80?-1403?), le  d'Angus, important baron écossais ;
 George Douglas (v.1417-1463), le  d'Angus, courtisan et soldat écossais ;
Des comtes de Morton : 
 George Douglas (1662-1738),  de Morton, noble et homme politique écossais ;
 George Douglas (1761-1827),  de Morton, noble écossais, Fellow de la Royal Society ;
 George Douglas (1789-1858),  de Morton, noble et homme politique écossais ;
Et aussi à :
 George Douglas de Pittendreich (1490?-1552), un aristocrate écossais ;
 George Douglas (v.1636-1692), le  de Dumbarton, officier d'armée écossais ;
 George Douglas (1897-1957), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 George Douglas-Hamilton (1906-1994), le  de Selkirk, homme politique et diplomate ;
 George Douglas, pseudonyme de George Douglas Fisher (1902-1980), auteur britannique de romans policiers.

Voir aussi